Ignacy Iwicki (1783–1823) – polski pedagog, profesor Akademii Połockiej, ksiądz katolicki, jezuita.
 Ignacy Iwicki (1825–1881) – polski pedagog i tłumacz